Zavod – film del 2019 di Jurij Bykov

Toponimi
Závod – comune  della Slovacchia nel distretto di Malacky

Závod – comune dell'Ungheria nella contea di Tolna